Vladimir Morozov (nadador)
 Vladimir Morozov (patinador)